Антимониды — неорганические соединения металла и сурьмы:

 Антимониды 
 Антимониды кобальта 
 Антимониды никеля